Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1984, no circuito de Indianapolis no domingo, 27 de Maio de 1984.

Indianapolis 500
1984
Desporto nos Estados Unidos em 1984